Аллсвенскан 1995 — 71-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1995 року проводився у два кола, розпочався 9 квітня й завершився 28 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Перехідні матчі 
 Єфле — Естерс 0:1, 0:3
 ГАІС — ІФК Норрчепінг 1:1, 0:1

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1995 у шведському спорті